Kayah kan verwijzen naar:

 Kayah (zangeres), een Poolse zangeres
 Kayah i Bregović, het vijfde studioalbum van bovengenoemde zangeres
 Kayah (staat), een staat van Myanmar